Celia puede referirse a:

Celia, nombre propio femenino.

Personas 
 Celia (1927-2010), apodo de Remedios Moreno Martínez, guerrillera antifranquista española
 Celia Alcántara (1920-2005), dramaturga argentina
 Celia Amorós (n. 1944), filósofa española
 Celia Blanco (n. 1972), periodista, escritora y locutora española
 Celia Blanco (actriz porno) (n. 1977), alias de la actriz, directora y productora española Cecilia Gessa
 Celia Bravo (1932-2001), seudónimo de la escritora española Lucila Mataix
 Celia Cruz (1925-2003), cantante cubana
 Celia Gámez (1905-1992), actriz hispano-argentina
 Celia Geraldy (¿?-1977), actriz y vedette argentina
 Celia Johnson (1908-1982), actriz británica
 Celia Langa (1933-2016), soprano y profesora de canto española
 Celia de Luengo (1877-1963), escritora española
 Celia Maestre (n. 1981), guía de atletas paralímpicos
 Célia Mara (n. 1961), cantautora y productora brasileña
 Celia Montalbán (n. 1976), periodista española
 Celia Sánchez Manduley (1920-1980), revolucionaria cubana
 Celia Sánchez-Ramos (n. 1959), científica e investigadora española
 Celia Villalobos Talero (n. 1949), política española
 Celia Viñas Olivella (1915-1954), poetisa española

Espectáculo

Obras 
 Celia, serie de novelas infantiles escrita por Elena Fortún.
 Celia, serie de televisión basada en los libros de Elena Fortún.
 Celia, telenovela basada en la vida de Celia Cruz.

Otros 
Celia, asistente virtual de Huawei